Кега:
 Кега (приток Кореги) — река в Костромской области, приток Кореги
 Кега (река, впадает в Белое море) — река на Онежском полуострове в Архангельской области
 Кега — бывший посёлок в Приморском районе Архангельской области
 Кега или Кег —  металлическая ёмкость (обычно из стали), используемая для хранения и транспортировки пива и других напитков